Loomis est un nom propre.

Toponymes

Loomis, une localité californienne ;
 Le pic Loomis, un sommet au nord de la Californie ;
 Loomis, une census-designated place du comté d'Okanogan, dans l'État de Washington

Patronymes 

 Alfred Loomis (1913-1994), skipper américain ;
 Andrew Loomis (1892-1959), illustrateur américain ;
 Elias Loomis (1811-1889), mathématicien et météorologue américain ;
 Frank Loomis (1896-1971), athlète américain ;
 Mabel Loomis Todd (1856-1932), éditrice et écrivaine américaine ;
  (1826-1886), inventeur américain ;
 Jeff Loomis (1971), guitariste américain ;
 Margaret Loomis (1893-1969), actrice américaine du cinéma muet ;
 Samuel Loomis, personnage de la série de films Halloween.

Autres 
 Loomis, une entreprise suédoise de transport de fonds, présente à l'international.
 Le Loomis Museum, un musée volcanologique en Californie, construit en 1927 par Benjamin Franklin Loomis.